Alfonso Clark "Trey" Burke III (ur. 12 listopada 1992 w Columbus) – amerykański koszykarz występujący na pozycji rozgrywającego, zwycięzca Skills Challenge, wybrany do składu najlepszych debiutantów NBA, obecnie zawodnik Dallas Mavericks.

2 stycznia 2015 roku wyrównał niechlubny rekord sezonu zasadniczego NBA, nie trafiając ani jednego z 11 rzutów za 3 punkty podczas meczu rozegranego tamtego dnia. 

11 października 2017 został zawodnikiem New York Knicks. 3 dni później został zwolniony.

14 stycznia 2018 podpisał kolejny w karierze kontrakt z New York Knicks. 

31 stycznia 2019 trafił w wyniku wymiany do Dallas Mavericks. 30 lipca został zawodnikiem Philadelphia 76ers. 6 lutego 2020 opuścił klub. 1 lipca 2020 dołączył po raz kolejny w karierze do Dallas Mavericks. 1 grudnia 2020 podpisał kolejną umowę z zespołem Mavericks.

Osiągnięcia 

Stan na 1 grudnia 2020, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 NCAA
 Wicemistrz NCAA (2013)
 Uczestnik turnieju NCAA (2012, 2013)
 Mistrz sezonu regularnego konferencji Big 10 (2012)
 Zawodnik Roku:
 NCAA:
 im. Naismitha (2013)
 im. Johna R. Woodena (2013)
 według:
 Associated Press (2013)
 United States Basketball Writers of America (2013)
 National Association Of Basketball Coaches (2013)
 Konferencji Big Ten (2013)
 Debiutant Roku Konferencji Big Ten (2012)
 Laureat nagrody Bob Cousy Award (2013)
 Wybrany do I składu:
 All-American (2013)
 turnieju NCAA (2013)

 NBA
 Wybrany do I składu debiutantów NBA (2014)
 Zwycięzca Skills Challenge podczas NBA All-Star Weekend (2014)
 Uczestnik:
 meczu Rising Stars Challenge (2014, 2015)
 konkursu Skills Challenge (2014, 2015)
 Debiutant miesiąca NBA (grudzień 2013, styczeń 2014)

 Inne indywidualne
 Zaliczony do:
 III składu G-League (2018)
 składu Midseason All-NBA G League Eastern Conference (2018)
 Zawodnik:
 miesiąca G-League (grudzień 2017)
 tygodnia G-League (11.12.2017, 18.12.2017)

Statystyki w NBA 

Na podstawie Basketball-Reference.com 
Stan na koniec sezonu 2019/20

Sezon regularny

Play-offy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na NBA.com 
 Statystyki na basketball-reference.com 
 Profil na landofbasketball.com 

Amerykańscy koszykarze
Koszykarze NCAA All-American
Koszykarze Utah Jazz
Koszykarze Washington Wizards
Koszykarze Parade High School All-Americans
Koszykarze Michigan Wolverines
Koszykarze Westchester Knicks
Koszykarze New York Knicks
Koszykarze Dallas Mavericks
Koszykarze Philadelphia 76ers
Ludzie urodzeni w Columbus
Urodzeni w 1992